Angelo Fabroni – storico e religioso italiano
 Carlo Agostino Fabroni – cardinale italiano
 Marco Fabroni – pallavolista italiano
 Maria Virginia Fabroni – poetessa italiana